Looss oder Looß ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Looss (1861–1923), deutscher Zoologe
 Helmut Looß (1910–1988), SS-Offizier und Kriegsverbrecher
 Maike Looß (* 1959), deutsche Fachdidaktikerin, Hochschullehrerin in Braunschweig
 Matthias Looß (* 1975), deutscher Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Loos